Radicke ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Radicke (1909–1985), deutscher Politiker (KPD/SED)
 Jan Radicke (* 1965), deutscher Altphilologe